Elitserien i handboll för herrar 2011/2012 är den 78:e säsongen av Sveriges högsta division i handboll för herrar och spelades mellan 13 september 2011 och 21 mars 2012. Grundserien vanns av Eskilstuna Guif, men i SM-slutspelet blev de utslagna i semifinal av IFK Kristianstad. I SM-finalen vann sedan IK Sävehof över IFK Kristianstad med 29–21 och blev svenska mästare för tredje året i rad (femte gången totalt).

Deltagande lag 
Från Elitserien 2010/2011 (10 lag):
 Alingsås HK
 HK Aranäs
 HK Drott Halmstad
 Eskilstuna Guif
 Lugi HF
 HK Malmö
 Redbergslids IK
 IFK Skövde
 IK Sävehof
 Ystads IF

Från Elitseriekval (3 lag):
 IFK Kristianstad (kvar i Elitserien)
 H43 Lund (kvar i Elitserien)
 Hammarby IF (kvar i Elitserien)

Från Allsvenskan 2010/2011 (1 lag):
 Caperiotumba (upp från Allsvenskan)

Tabell

SM-slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Eskilstuna Guif - HK Malmö

Ystads IF - Lugi HF

IK Sävehof - IFK Skövde

Alingsås HK - IFK Kristianstad

Semifinaler

Eskilstuna Guif - IFK Kristianstad

IK Sävehof - Ystads IF

Final 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! width="50px"|Datum
! width="250px"|Match
! width="50px"|Resultat
! width="50px"|Publik
|-
| colspan="4"|Final i Malmö Arena
|-
| 12 maj
| align="left"|<center>IK Sävehof - IFK Kristianstad
| 29 - 21
| 12 068
|}

Svenska mästare 2011/2012 
IK Sävehof blev 2012 svenska mästare för femte gången, efter finalseger mot IFK Kristianstad.

Tränare: Mikael Franzén

 Spelare
 1. Thomas Forsberg
 12. Jesper Parker
 16. Peter Johannesson

 2. Robert Johansson
 4. Joel Forsberg
 5. Anton Blickhammar
 6. Michael Apelgren
 8. Jesper Nielsen
 9. Alen Kulenovic
 10. Victor Fridén
 11. Erik Fritzon
 13. Tobias "Rumän" Johansson
 14. Gabriel De Santis
 17. Victor Röxner
 18. Robert Månsson
 21. Tobias Albrechtson
 22. Eric Forsell-Schefvert
 23. Viktor "Kif" Ottosson
 24. Fredrik Larsson
 26. Niclas Barud
 29. Emil Berggren

Statistik

Skytteliga 
Innehåller de tio spelare som gjort flest mål i Elitserien 2011/2012.

Referenser

Noter

Externa länkar 
 Resultat och tabell på Svenska Handbollförbundet s webbplats

Sport i Sverige 2011
Sport i Sverige 2012
Handbollssäsongen 2011/2012
2011/2012